Холщевникова — женская форма фамилии .
 Холщевникова, Зоя Фёдоровна (1920—1991) — бывшая советская конькобежка, серебряный призёр чемпионата мира в многоборье 1949 года, чемпионка СССР, заслуженный мастер спорта СССР.
 Холщевникова, Ольга Ивановна (1880―1975) ― русская художница и скульптор, жена военного министра Российской империи А. Ф. Редигера.